

Anno 
 1934 – (MCMXXXIV in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1934 a.C.

Letteratura 
 1934 – romanzo di Alberto Moravia del 1982

Matematica 
 1934 – numero naturale

Astronomia 
 1934 Jeffers – asteroide della fascia principale del sistema solare